

Норфолк — графство в Англії на узбережжі Північного моря.
 Герцог Норфолк — шляхетний титул.
 Норфолк Хаус — колишній палац, а тепер музичний салон, унікальний зразок історичного інтер'єру в аристократичному палаці Лондона доби рококо.
 Зникнення Норфолкського полку — подія, що відбулася з бойовим підрозділом 1/5 («першого дріб п'ятого») батальйону Норфолкського полку британської армії 12 серпня 1915 року в ході атаки турецьких позицій під час Дарданельської операції.

Канада 
Норфорк - графство у канадській провіція Онтаріо.

Австралія 
Норфолк — острів у Тихому океані

Норфолк - округ у штаті Массачусетс
 Норфолк — місто, штат Коннектикут
 Норфолк — місто, штат Массачусетс
 Норфолк — місто, штат Небраска
 Норфолк — місто, штат Нью-Йорк
 Норфолк — місто, штат Вірджинія
 Норфолк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Військово-морська база Норфолк — головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни.